

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 1 podstawowa
 Załącze – część wsi Wypnicha w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Michów
 Załącze – część wsi Anonin w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stanin
 Załącze – część wsi Goszcza w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
 Załącze – część wsi Chrosna w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Liszki
 Załącze – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Grójec
 Załącze – część wsi Chorzewa w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów
 Załącze – część wsi Rzeszówek w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Oksa
 Załącze – część wsi Zalesie w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Oksa
 Załącze – część wsi Piórków w woj. świętokrzyskim w  pow. opatowskim w gminie Baćkowice
 Załącze – część wsi Uników w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów

Zobacz też 
 Wypnicha-Załącze

en:Załącze